Список правителей Бадена — государства Священной Римской империи, а затем Германии. Оно образовалось на месте Брайсгау — средневекового графства в Швабии. Правители Бадена происходили из династии Церингенов.

Первым достоверно известным представителем рода считается Бертольд (Бецелин) (ум. в 1024 году), граф Ортенау. Основателем могущества Церингенов был его сын граф Бертольд I Бородатый, предъявивший, после смерти императора Генриха III, притязания на обещанное ему якобы Генрихом швабское герцогство. Вдова Генриха, императрица Агнесса, отдала этот лен Рудольфу Швабскому и сделала Бертольда взамен герцогом Каринтии и маркграфом Вероны (1061 год). Со смертью Бертольда I в 1078 году род Церингенов разделился на две линии: баденскую, сохранившуюся до наших дней, и церингенскую, две ветви которой угасли в мужском поколении в 1218 и 1439 годах.

Старший сын Бертольда, Герман I Святой (ум. в 1074 году), носивший титул маркграфа веронского, приобрёл путём брака баденские владения. Его сын Герман II с 1112 года именовался маркграфом Бадена. Потомки Германа II правили Баденом до 1918 года.

Маркграфы Бадена 
 1073—1130 : Герман II (маркграф с 1112)
 1130—1160 : Герман III
 1160—1190 : Герман IV
В 1190 году маркграфство Баден было разделено на две части между сыновьями Германа IV. Герман V возглавил основную линию Баденского дома, в то время как Генрих I получил в управление специально для него выделенное маркграфство Баден-Хахберг.

 1190—1243: Герман V
 1243—1250: Герман VI
 1250—1268: Фридрих I и Рудольф I 1268—1288: Рудольф I
 1288—1291: Герман VII, Рудольф II, Рудольф III и Хессо
После смерти Германа VII его сыновья разделили наследство, фактически провозгласив маркграфства Баден-Эберштайн для Фридриха II и Баден-Пфорцхайм — для Рудольфа IV и Германа VIII.

 1291—1295: Рудольф II, Рудольф III и Хессо
 1295—1297: Рудольф III и Хессо
 1297—1310: Рудольф III и Рудольф Хессо
 1310—1320: Рудольф Хессо
 1320—1334: Эван I 1334—1335: Дэниел I 1348—1353: Фридрих III
 1353—1372: Рудольф VI
 1372—1391: Бернхард I и Рудольф VII
 1391—1431: Бернхард I
 1431—1453: Якоб I
 1453—1454: Георг I
 1453—1458: Бернхард II
 1453—1475: Карл I
 1475—1515: Кристоф I
После смерти Кристофа I маркграфство Баден было в 1535 году разделено между его сыновьями Бернхардом III и Эрнстом, основавшими маркграфства Баден-Баден и Баден-Дурлах.

Маркграфы Баден-Хахберга 
 1190—1231: Генрих I
 1231—1290: Генрих II
В 1290 году два сына Генриха II разделили власть в Баден-Хахберге: Рудольф I получил новое маркграфство Хахберг-Заузенберг, а Генрих III — оставшуюся часть Баден-Хахберга.
 1290—1330: Генрих III
 1330—1369: Генрих IV
 1369—1386: Отто I
 1386—1409: Иоганн и Хессо 1409—1410: Хессо
 1410—1415: Отто II
В 1415 году Баден-Хахберг был объединён с Баден-Баденом.
 1577—1590: Якоб II
 1590—1591: Эрнст Якоб

 Маркграфы Хахберг-Заузенберга 
 1290—1313: Рудольф I
 1313—1318: Генрих, Рудольф II и Отто
 1318—1352: Рудольф II и Отто
 1352—1384: Отто и Рудольф III
 1384—1428: Рудольф III
 1428—1441: Вильгельм
 1441—1444: Хуго и Рудольф IV
 1444—1487: Рудольф IV
 1487—1503: Филипп
В 1503 году Хахберг-Заузенберг был присоединён к владениям основной линии Баденского дома.

Маркграфы Баден-Пфорцхайма 
 1291—1300: Рудольф IV и Герман VIII
 1300—1348: Рудольф IV
 1348—1361: Рудольф V

Маркграфы Баден-Эберштайна 
 1291—1333: Фридрих II
 1333—1353: Герман IX

Маркграфы Баден-Бадена 
 1515—1536: Бернхард III
 1536—1569: Филиберт
 1569—1588: Филипп II
 1588—1594: Эдуард Фортунат
 1594—1604: Эрнст Фридрих
 1604—1622: Георг Фридрих
 1622—1677: Вильгельм
 1677—1707: Людвиг Вильгельм
 1707—1761: Людвиг Георг Зимперт
 1761—1771: Август Георг Зимперт
В 1771 году маркграфство Баден-Баден было объединено с Баден-Дурлахом.

Маркграфы Баден-Дурлаха 
 1515—1552: Эрнст
 1552—1553: Эрнст и Бернхард IV
 1553—1577: Карл II
 1577—1584: Анна Фельденцская
 1584—1604: Эрнст Фридрих
 1604—1622: Георг Фридрих
 1622—1659: Фридрих V
 1659—1677: Фридрих VI
 1677—1709: Фридрих VII
 1709—1738: Карл III Вильгельм
 1738—1746: Карл Август (регент)
 1746—1771: Карл Фридрих
После объединения с Баден-Баденом Карл Фридрих вновь принял титул маркграфа Бадена (вплоть до 1803 года).

 Курфюрст Бадена 
 1803—1806 : Карл Фридрих Великие герцоги Бадена 

 1806—1811: Карл Фридрих 1811—1818: Карл 1818—1830: Людвиг I 1830—1852: Леопольд 1852—1856: Людвиг II 1856—1907: Фридрих I 1907—1918: Фридрих II Главы великогерцогского дома 
 1918—1928: Фридрих II 1928—1929: Максимилиан 1929—1963: Бертольд 1963—2022: Максимилиан 2022— наст. время: Бернхард'''

Баден